39-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус»
30 января 1982 года

Лучший фильм (драма): 
«На золотом озере»

Лучший фильм (комедия или мюзикл): 
«Артур»

Лучший драматический сериал: 
«Блюз Хилл стрит»

Лучший сериал (комедия или мюзикл): 
«МЭШ»

Лучший мини-сериал или телефильм: 
«Билл» и «К востоку от рая»

< 38-я Церемонии вручения 40-я >

39-я церемония вручения наград премии «Золотой глобус» за заслуги в области кинематографа и телевидения за 1981 год состоялась 30 января 1982 года в Beverly Hilton Hotel (Лос-Анджелес, Калифорния, США). Номинанты были объявлены 7 января 1982.

Список лауреатов и номинантов

Игровое кино 
Количество наград/:
 1/7: «Красные»
 0/7: «Рэгтайм»
 3/6: «На золотом озере»
 4/5: «Артур»
 0/4: «Времена года»
 1/3: «Женщина французского лейтенанта» / «Гроши с неба» / «Только когда я смеюсь» / «Бабочка»
 0/3: «Принц города» / 
 0/2: «Без злого умысла» / «Первый понедельник октября»
 1/1: «Огненные колесницы»

{| class="wikitable" width="100%" border="1" cellpadding="5" cellspacing="0" align="centre"
|-
! width="290px"|Категории
! colspan=2|Лауреаты и номинанты
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (драма)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• На золотом озере / On Golden Pond (Брюс Гилберт)
|-
|colspan=2|• Женщина французского лейтенанта / The French Lieutenant's Woman (Леон Клор)
|-
|colspan=2|• Принц города / Prince of the City (Джей Прессон Аллен)
|-
|colspan=2|• Рэгтайм / Ragtime (Дино Де Лаурентис)
|-
|colspan=2|• Красные / Reds (Уоррен Битти)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший фильм (комедия или мюзикл)
|colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Артур / Arthur
|-
|colspan=2|• Сукин сын / S.O.B.
|-
|colspan=2|• Времена года / The Four Seasons
|-
|colspan=2|• Костюм фасона «зут» / Zoot Suit
|-
|colspan=2|• Гроши с неба / Pennies from Heaven
|-
| rowspan=6|<center>Лучший режиссёр
| rowspan=6 align="center" width="95px"|
|style="background:#EEDD82"|• Уоррен Битти за фильм «Красные»
|-
|• Милош Форман — «Рэгтайм»
|-
|• Сидни Люмет — «Принц города»
|-
|• Луи Маль — «Атлантик-Сити»
|-
|• Марк Райделл — «На золотом озере»
|-
|• Стивен Спилберг — «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега»
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Генри Фонда — «На золотом озере» (за роль Нормана Тэйера)
|-
|• Уоррен Битти — «Красные» (за роль Джона Рида)
|-
|• Тимоти Хаттон — «Отбой» (за роль старшего кадета Брайана Морлэнда)
|-
|• Берт Ланкастер — «Атлантик-Сити» (за роль Лу Паскаля)
|-
|• Трит Уильямс — «Принц города» (за роль Дэниела Чьелло)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в драматическом фильме
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Мерил Стрип — «Женщина французского лейтенанта» (за роль Сары Вудраф / Анны)
|-
|• Салли Филд — «Без злого умысла» (за роль Меган Картер)
|-
|• Кэтрин Хепбёрн — «На золотом озере» (за роль Этэль Тэйер)
|-
|• Дайан Китон — «Красные» (за роль Луизы Брайант)
|-
|• Сисси Спейсек — «Бродяга» (за роль Ниты Лонгли)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Дадли Мур — «Артур»''' (за роль Артура Баха)
|-
|• Алан Алда — «Времена года» (за роль Джека Берроуза)
|-
|• Джордж Хэмилтон — «Зорро, голубой клинок» (англ.) (за роль Дона Диего Вега / Рамона Вега / Зорро)
|-
|• Стив Мартин — «Гроши с неба» (за роль Артура Паркера)
|-
|• Уолтер Маттау — «Первый понедельник октября» (за роль Дэна Сноу)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса в комедии или мюзикле
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Бернадетт Питерс — «Гроши с неба» (за роль Эйлин)
|-
|• Блэр Браун — «Континентальный водораздел» (за роль Нелл Портер)
|-
|• Кэрол Бёрнетт — «Времена года» (за роль Кейт Берроуз)
|-
|• Джилл Клейберг — «Первый понедельник октября» (за роль Рут Лумис)
|-
|• Лайза Миннелли — «Артур» (за роль Линды Мароллы)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший актёр второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джон Гилгуд — «Артур» (за роль Хобсона)
|-
|• Джеймс Коко — «Только когда я смеюсь» (англ.) (за роль Джимми Перрино)
|-
|• Джек Николсон — «Красные» (за роль Юджина О’Нила)
|-
|• Говард Э. Роллинз мл. — «Рэгтайм» (за роль Джона Колхауса Уокера мл.)
|-
|• Орсон Уэллс — «Бабочка» (англ.) (за роль судьи Ройча)
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая актриса второго плана
| rowspan=5 align="center"|
|style="background:#EEDD82"|• Джоан Хакетт — «Только когда я смеюсь» (за роль Тоби Ландау)
|-
|• Джейн Фонда — «На золотом озере» (за роль Челси Тэйер Уэйн)
|-
|• Кристи Макникол — «Только когда я смеюсь» (за роль Полли Хайнс)
|-
|• Морин Стэплтон — «Красные» (за роль Эммы Гольдман)
|-
|• Мэри Стинберджен — «Рэгтайм» (за роль матери)
|-
| rowspan=6|<center>Новая звезда года
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Пиа Задора — «Бабочка» (за роль Кэди Тайлер)
|-
|colspan=2|• Элизабет Макговерн — «Рэгтайм» (за роль Эвелин Несбит)
|-
|colspan=2|• Говард Э. Роллинз мл. — «Рэгтайм» (за роль Джона Колхауса Уокера мл.)
|-
|colspan=2|• Кэтлин Тёрнер — «Жар тела» (за роль Мэтти Уолкер)
|-
|colspan=2|• Рэйчел Уорд — «Команда Шарки» (за роль Домино)
|-
|colspan=2|• Крейг Уоссон — «Четверо друзей» (англ.) (за роль Данило)
|-
| rowspan=5|<center>Лучший сценарий
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Эрнест Томпсон — «На золотом озере»
|-
|colspan=2|• Алан Алда — «Времена года»
|-
|colspan=2|• Уоррен Битти — «Красные»
|-
|colspan=2|• Курт Людтке — «Без злого умысла»
|-
|colspan=2|• Гарольд Пинтер — «Женщина французского лейтенанта»
|-
|style="background:#F0F8FF"|<center>Лучшая музыка к фильму
|colspan=3 style="background:#F0F8FF"|<center>Не присуждалась
|-
| rowspan=5|<center>Лучшая песня
| colspan=2 style="background:#EEDD82"|• Arthur's Theme (Best That You Can Do) — «Артур» — 
|-
|colspan=2|• Endless Love — «Бесконечная любовь» — музыка и слова: Лайонел Ричи
|-
|colspan=2|• For Your Eyes Only — «Только для твоих глаз» — музыка: Билл Конти, слова: Майкл Лисон
|-
|colspan=2|• It's Wrong For Me To Love You — «Бабочка» — музыка: Эннио Морриконе, слова: Кэрол Коннорс
|-
|colspan=2|• One More Hour — «Рэгтайм» — музыка и слова: Рэнди Ньюман
|-
| rowspan=5|<center>Лучший иностранный фильм
|colspan=2 style="background:#EEDD82"| • Огненные колесницы / Chariots of Fire (Великобритания)
|-
|colspan=2| • Атлантик-Сити / Atlantic City (Канада)
|-
|colspan=2| • Подводная лодка / Das Boot (ФРГ)
|-
|colspan=2| • Галлиполи / Gallipoli (Австралия)
|-
|colspan=2| • Пишоте: Закон самого слабого / Pixote, a Lei do Mais Fraco (Бразилия)
|-
|}

 Телевизионные награды 

 См. также 
 «Оскар» 1982 (главная ежегодная национальная кинопремия США)
 BAFTA 1982 (премия Британской академии кино и телевизионных искусств)
 «Сезар» 1982 (премия Французской академии искусств и технологий кинематографа)
 «Сатурн» 1982 (премия Академии научной фантастики, фэнтези и фильмов ужасов)
 «Золотая малина» 1982 (премия за сомнительные заслуги в области кинематографа)

Примечания

Ссылки 
 Список лауреатов и номинантов 39-й церемонии на официальном сайте Голливудской ассоциации иностранной прессы 
 Премия Сесиля Б. Де Милля 
 Мисс/Мистер «Золотой глобус» 
 Лауреаты и номинанты премии «Золотой глобус»-1982 на сайте IMDb 

Церемонии вручения кинопремии «Золотой глобус»
Кинопремии 1982 года